Hirahara est un patronyme japonais porté notamment par :

 Ayaka Hirahara (1984-), chanteuse japonaise ;
 Masayuki Hirahara (1980-), pianiste et compositeur japonais ;
 Naomi Hirahara (1962-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais